Kindi peut désigner :
Kindi, la commune du département d'Andemtenga au Burkina Faso
Kindi, la commune et chef-lieu du département de Kindi au Burkina Faso

Homonymie de localités